Нагорена — деревня в Белохолуницком районе Кировской области. Входит в состав Дубровского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке центральной части Кировской области, в северной части Белохолуницкого района. Абсолютная высота — 143 метра над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Белая Холуница) — 44 км.

Население 
По данным всероссийской переписи 2010 года, численность населения деревни составляла 11 человек (мужчины — 5, женщины — 6).

Инфраструктура 
В деревне расположен сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход».

Примечания 

Населённые пункты Белохолуницкого района